Van (pleme), kurdsko pleme

Turska
 Van (pokrajina)
 Van (grad), grad u pokrajini Van
 Van (jezero), jezero u istoimenoj pokrajini